Браль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Шато-Тьерри. Округ коммуны — Шато-Тьерри.

Код INSEE коммуны — 02114.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1318 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 809 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 602 были экономически активными, 207 — неактивными (показатель активности — 74,4 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 602 активных жителей работали 546 человек (271 мужчина и 275 женщин), безработных было 56 (30 мужчин и 26 женщин). Среди 207 неактивных 56 человек были учениками или студентами, 98 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Браль

Коммуны департамента Эна